traktat berliński (1742)
 traktat berliński (1878)
 traktat berliński (1884)
 traktat berliński (1889) 
 traktat berliński (1899)
 traktat berliński (1921) 
 traktat berliński (1926)